Thomaz Bellucci era o atual campeão, mas perdeu para Federico Delbonis na primeira rodada. Mikhail Youzhny conquistou o título, derrotando Robin Haase na final por 6–3, 6–4.

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente a segunda rodada

 Roger Federer (Segunda rodada)
 Stanislas Wawrinka (Quartas de final, desistiu)
 Janko Tipsarević (Segunda rodada)
 Juan Mónaco (Quartas de final)

<ol start="5">
  Feliciano López ''(Semifinais)
  '''Mikhail Youzhny (Campeão)
  Lukáš Rosol ''(Primeira rodada)
  Roberto Bautista-Agut (Segunda rodada, desistiu)
</ol>

Chave

Finais

Metade superior
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Quartas de final
| RD4=Semifinais

| RD1-seed03=
| RD1-team03= D Brands
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= WC
| RD1-team04= M Chiudinelli
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=2

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= D Brown
| RD1-score05-1=6<sup>6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= V Hănescu
| RD1-score06-1=7<sup>8
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= WC
| RD1-team07= H Laaksonen
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= R Bautista-Agut
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= G García-López
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6<sup>2
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= A Ungur
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=7<sup>7
| RD1-score12-3=1

| RD1-seed13=
| RD1-team13= P Andújar
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= V Crivoi
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= P-H Mathieu
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=2
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= M Youzhny
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=<small>1/WC
| RD2-team01= R Federer
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= D Brands
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= V Hănescu
| RD2-score03-1=7<sup>7
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= R Bautista-Agut
| RD2-score04-1=6<sup>2
| RD2-score04-2=2<sup>r
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= J Mónaco
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= G García-López
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= P Andújar
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= M Youzhny
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=
| RD3-team01= D Brands
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= V Hănescu
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= J Mónaco
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=6<sup>7
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= M Youzhny
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=7<sup>9

| RD4-seed01=
| RD4-team01= V Hănescu
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=6
| RD4-team02= M Youzhny
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

Metade inferior

Qualificatório
Cabeças de chave

  João Souza (Qualificado)
  Jan Hernych (Qualificado)
  Dustin Brown (Qualificado)
  Facundo Bagnis (Qualificador)

<ol start="5">
 Victor Crivoi (Qualificado)
<li> Guilherme Clezar (Qualificador)
<li> Florian Reynet (Qualificador)
<li> Hugo Nys ''(Segunda rodada)
</ol>

Qualificados

  João Souza
 ''' Jan Hernych

<li>  Dustin Brown
<li>  Victor Crivoi

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S